

Cinema 
 Na-ui sarang, na-ui sinbu  – film del 1990 diretto da Lee Myung-se
 Na-ui sarang, na-ui sinbu  – film del 2014 diretto da Im Chan-sang